Amphoe Palian (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Trang. Die Provinz Trang liegt in der Südregion von Thailand.

Geographie 
Der Landkreis Palian liegt im Süden der Provinz. 

Benachbarte Landkreise und Gebiete sind (von Osten im Uhrzeigersinn): die Amphoe Kong Ra, Tamot und Pa Bon der Provinz Phatthalung, die Amphoe Khuan Kalong, Manang und Thung Wa der Provinz Satun sowie Amphoe Hat Samran und Amphoe Yan Ta Khao in der Provinz Trang.

Teile des Nationalpark Mu Ko Phetra liegen im Landkreis.

Geschichte 
Palian hieß ursprünglich Yong Sata (). 1939 bekam es seinen heutigen Namen.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Palian ist in zehn Unterbezirke (Tambon) eingeteilt, welche weiter in 85 Dorfgemeinschaften (Muban) unterteilt sind.

Die fehlenden Geocodes gehören zu den Tambon, aus denen heute Amphoe Hat Samran besteht.

Lokalverwaltung 
Es gibt drei Kleinstädte (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Tha Kham (), bestehend aus Teilen des Tambon Tha Kham.
 Thung Yao (), bestehend aus Teilen des Tambon Thung Yao.
 Tha Phaya (), bestehend aus dem ganzenTambon Tha Phaya.

Außerdem gibt es neun „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO) für die Tambon oder die Teile von Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Palian von amphoe.com (in Thai)
 Webseite der Palian Kreisverwaltung (in Thai)

Palian